Trionfi steht für:

 Trionfi (Petrarca), eine Versdichtung von Francesco Petrarca
 die zu einem Triptychon zusammengefassten Werke Carl Orffs Carmina Burana, Catulli Carmina und Trionfo di Afrodite
 einen Vorläufers der Tarot-/Tarock-Karten, siehe Visconti-Sforza-Trionfikarten